

Palmarès

Individuale
 All-Israeli League First Team: 1
Maccabi Rishon LeZion: 2019-2020

Collegamenti esterni